Playform es una  herramienta de Inteligencia artificial que permite a creativos la experimentación visual y la producción de nuevas imágenes. Es un producto de Artrendex, una empresa dedicada a trabajar en la intersección de la IA y el arte, que fue construida por un equipo de artistas y científicos informáticos con un interés compartido en la cultura visual, las bellas artes y la tecnología emergente. El avance de esta plataforma está liderado por Ahmed El Gammal, fundador y director del Laboratorio de Arte e Inteligencia Artificial, y profesor de informática en la Universidad de Rutgers.  

En esta herramienta de inteligencia artificial, Sketch-to-Art,  se originan  imágenes renderizadas completas a partir de dibujar una idea. Los usuarios, durante el entrenamiento,  alimentan el modelo  con unas imágenes de estilo de referencia con las que quieren integrar el dibujo de la idea que han hecho.  Los resultados son imágenes estilizadas completamente detalladas del boceto. 

Playform funciona con una clase de algoritmos de Aprendizaje profundo llamados Redes Generativas Antagónicas (RGAs), también conocidas como GANs en inglés, en el que dos redes neuronales artificiales juegan entre sí un juego por turnos que les enseña los atributos estadísticos de los datos de entrenamiento

Aplicaciones 
Playform es usado como un estudio para creativos que mediante el  uso de inteligencia artificial permite explorar el uso de IA generativa como parte de su proceso creativo. Al igual que muchas otras  herramientas de IA que se han lanzando en los últimos años, busca reducir la barrera que hay de entrada para el aprendizaje automático, permitiendo a los usuarios, principalmente de áreas creativas acercarse a los modelos de IA para ser usados como herramientas colaborativas en otras áreas como el Arte.

Este algoritmo sólo genera nuevas imágenes que siguen la estética que ha aprendido, los artistas establecen los algoritmos para "aprender" la estética mirando muchas imágenes usando tecnología de aprendizaje automático.

Procesos 
Son  un formato o patrón para entrenar el  modelo de IA, en Playform. Un proceso de entrenamiento se define por sus requisitos de entrada, el tipo de salidas que genera y cómo aprende de los datos de capacitación. Los procesos producen modelos entrenados que pueden usarse para generar resultados.

Creative Morph 
Este proceso genera una secuencia de imágenes que inicialmente se parecen a un conjunto de imágenes de entrada y luego convergen gradualmente hacia un segundo conjunto. Las imágenes intermedias son mezclas exploratorias de los dos.

El proceso Creative Morph requiere dos conjuntos de imágenes de entrada, llamadas Inspiración e Influencias , con más de 30 imágenes en cada una . A medida que el modelo aprende a traducir de un conjunto de imágenes a otro, intenta preservar los contornos y las formas presentes en las imágenes de Inspiration, mientras toma señales de los colores dentro de las imágenes de Influence.

Cada iteración de entrenamiento genera una imagen de salida por imagen de inspiración proporcionada. Por ejemplo, 200 imágenes de Inspiration entrenadas para 50 iteraciones crearán 10,000 imágenes de resultados (200 por iteración).

Actualmente, este modelo genera resultados de 256 x 256 px que se pueden ampliar a 1024 x 1024 px.

Freeform and Hi Res Freeform 
El proceso Freeform genera una secuencia de imágenes que son amalgamaciones de una sola colección. A través del entrenamiento, estas imágenes resultantes se resuelven más claramente con el tiempo.

Para este proceso se necesita una colección de más de 30 imágenes para el modelo, pero un número mayor, una resolución más alta y más imágenes contextualmente similares crearán un modelo mejor.

Cada 1000 de iteraciones generará 50 nuevas imágenes del proceso Freeform. Estas imágenes tienen una resolución de 256 x 256px en forma libre normal o una resolución de 1024x1024px en forma libre de alta resolución.

La versión de 256px de Freeform es buena para crear prototipos y obtener algunos resultados más rápido. La forma libre de alta resolución toma más tiempo y se beneficia de más imágenes de entrada, ya que crea imágenes de 1 megapíxeles

Style transfer 
Usando dos conjuntos de entrada, este proceso genera imágenes estilizadas que utilizan las formas del primer conjunto y el estilo del segundo. Es el proceso más rápido que tiene actualmente Playform.

El proceso de Transferencia de estilo requiere dos conjuntos de imágenes de entrada, llamadas Inspiración y Estilo,  con más de 30 imágenes en cada una .

En Style Transfer, los contornos y las formas en los conjuntos de imágenes de Inspiración se mantienen, pero tienen su color, textura y otros elementos estilísticos alterados con la guía de los conjuntos de imágenes de Style.

Las imágenes resultantes son más sencillas en comparación con Creative Morph: los contornos se conservan mejor y los resultados se deforman menos durante el entrenamiento.

Cada iteración de entrenamiento genera una imagen de salida por imagen de inspiración proporcionada. Por ejemplo, 200 imágenes de Inspiration entrenadas para 50 iteraciones crearán 10,000 imágenes de resultados (200 por iteración).

Wavy Freeform 
Al igual que el modelo Freeform, el modelo Wavy Freeform genera una secuencia de imágenes que son amalgamaciones de una sola colección. A través del entrenamiento, estas imágenes resultantes se resuelven más claramente y se hacen más grandes en resolución con el tiempo.

Actualmente, este modelo genera las imágenes más grandes de Playform de forma nativa, sin aumento de escala, a 1024x1024px. Las imágenes resultantes tienen un movimiento "ondulado" característico que difiere según la calidad de la colección utilizada.

Se necesita una colección de más de 30 imágenes para el modelo, pero un número mayor, una resolución más alta y más imágenes contextualmente similares crearán un modelo mejor.

Cada 1000 de iteraciones generará 50 nuevas imágenes de forma libre. El modelo progresivo comienza con imágenes de 8x8px, y crece lentamente hasta 1024x1024px con entrenamiento adicional.

Otras herramientas con A.I para el procesamiento de imágenes 
El software Deep Dream es un algoritmo de procesamiento de imágenes creado por Google, que se basa en la enseñanza a sus computadoras en cuanto a la forma de ver, entender y apreciar nuestro mundo, fue creado para ayudar a los ingenieros de la compañía a comprender las redes neuronales artificiales.

El algoritmo está formado por una red neuronal artificial, que fue entrenada mostrándole millones de imágenes como ejemplo, para así ajustar poco a poco los parámetros de la red neuronal hasta obtener la identificación de la imagen y clasificarla de la manera adecuada.

En este programa de Inteligencia Artificial se originan ideas oníricas de Google, clasificando imágenes con solo "mirarlas", para así reproducirlas o mejorarlas sobre la base de patrones formados durante el aprendizaje/entrenamiento. Muchas de las imágenes editadas muestran ojos de animales y sus caras, ya que es lo que el software ha sido entrenado para ver y reconocer.

Referencias 

Aplicaciones de la inteligencia artificial